Галас — фамилия. Известные носители:
 Галас, Бруно (1919—1941) — итальянский танкист.
 Галас, Диаманда (род. 1955) — американская авангардная певица, пианистка и перформансистка греческого происхождения.
 Галас, Иван Иванович (род. 1933) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Галас, Патрисио (род. 1976) — чилийский футболист.
 Галас, Франтишек (1901—1949) — чешский поэт, один из крупнейших чешских лириков XX в.